{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poder sobre el aguaHabilidad de entrar y destruir los Kekkai 
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 es un personaje ficticio del la película X/1999 fue presentada en los cines japoneses en 1996 con el título de "X: La Guerra del Destino", dirigido por Rintarô y basado del manga de la historia original "X" de CLAMP.

Su nombre significa:Delgada superficie amarilla.

Este personaje nunca existió en el Manga y Anime, solo hizo aparición en la película (OVA) reemplazando a Kakyo Kuzuki ya que en este las capacidades de su carácter eran demasiado estáticas para la duración de la película que esta llena de acción, y también porque en el momento de la película su carácter aún tiene que tener una situación apropiada. En fin era demasiado pasivo y fue substituido por Asagi Shougo, un amo de agua (la capacidad de Kigai Yûto de controlar el agua no había sido revelado en el manga aún, así no hay ningún conflicto de capacidades en la película entre los caracteres). Al no existir Kakyo en el Ova, entonces el puesto de visionario se fue a Kanoe el cual no tenía esa habilidad tanto en el manga como el anime, solo moverse en los sueños.

Al final de la Ova, Shougo fallece junto con Karen Kasumi, cuando destruyen la estación del tren.

Este personaje al aparecer en la película de X, entonces las CLAMP optaron por hacerlo aparecer en Tsubasa Chronicle.
Su aparición en el manga de Tsubasa Chronicle fu en el capítulo 5 (Volumen 1). Shougo en este manga vive en un mundo llamado Hashin, en el cual hay un concepto de poder llamado Kudan que es un espíritu que puede poseer cualquier forma y sirven para luchar y proteger.
Shougo aparece con una banda que estaba peleando con otra por su territorio, tras poner en peligro a un niño llamado Masayoshi y a su Kudan, Shaoran va en su ayuda y libera a un kudan de fuego, lo cual llama mucho la atención de Shougo porque es muy poderoso, después viene la policía y este no tiene más opción que retirarse y le dice a Shaoran que se van a volver a encontrar.
Una idol llamada Primera que está enamorada de Shougo decide secuestrar a Shaoran, pero por error secuestra a Masayoshi y a Mokona, Shaoran no duda en ir a su rescate y después de una batalla entre Fye y Primera Shougo aparece volando en su Kudan y sermonea a primera por secuestrar a la persona equivocada y que tiene que prepararse para su concierto. Shaoran había sospechado que la pluma de Sakura estaba dentro del kudan de Shougo por lo que empieza la lucha entre los kudan de agua y fuego, la lucha había sido muy reñida y de igual a igual , pero masayoshi al ver lo fuertes que eran este ilusiona serlo y de repente su kudan crece empieza a destruir el lugar y Mokona avisa que la pluma está dentro del kudan de Masayoshi, tras esto la pelea se interrumpe y Shougo no sabe como solucionar el problema, entonces Shaoran que estaba decidido a recolectar las plumas para salvar a Sakura, intenta recuperarla y lo logra.
Al día siguiente, Shougo va al restaurante donde están comiendo Shaoran y los demás y le pide perdón por todo lo que había ocurrido y Shaoran le pide perdón por abandonar la batalla, pero Shougo le dice que no importa ya que desde un principio la había perdido. Después de que despedirse de Shaoran este decide aceptar a Masayoshi en su banda entregándole los respectivos lentes que usan sus miembros.

X